Zəylik – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Zəylik – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Zəylik – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian